Gerben bzw. Gärben bezeichnet:
 Gerben (früher auch Gärben) die Verarbeitung von rohen Tierhäuten zu Leder
 Gerben (früher auch Gärben), traditionelles Verfahren zum Entspelzen von Dinkel, siehe Dinkel#Verarbeitung
 Gärben (auch Gerben), das Bündeln und Feuerschweißen von Rohstahl zur Homogenisierung des Materials

Siehe auch:

 Gärbstahl
 Pelzzurichtung (Gerben von Tierhäuten bei der Herstellung von Pelzen)